Ломас де Меса Куата има више значења:

 Ломас де Меса Куата (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас де Меса Куата, Хоја дел Пирул (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику